Igarapé Mágico es una serie de animación de alta tecnología con los títeres, destinada a niños de 3 a 6 años que se encontraba idea de Rogério Brandão y contó con la ayuda de Bia Rosenberg.

Sinopsis
El narrador Philherodius Pileatos representan las numerosas aventuras de Cotinha, la piraña/Maná, el manatí/Bitélicos, el arapaima/Ceci, la serpiente anaconda/Quinha, la rana/Jaca Zé, el cocodrilo y de mítica Iara, que se interponga en confusións fácil.

Elenco
 Magda Crudelli.............Cotinha (Aparecida en todos los episodios)
 Edu Alves.............Maná y Philhierodius Pileatos (Aparecidos en todos los episodios)
 Hugo Picchi.............Bitélicos (Aparecido en todos los episodios)
 Mariana Elisabetsky.............Ceci y Quinha (Quinha: Aparecida en los episodios 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11 y 12/Ceci: Aparecida en los episodios 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 13)
 Paulo Sokobauno.............Jaca Zé (Aparecido en los episodios 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 12)
 Roberta Estrela D'Alva.............Iara
Estudio de Grabación: Avalanche FilmesComputación Gráfica: Blank_

Referencias

Programas de televisión infantiles de Brasil